Siccardi ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Siccardi (* 1944), italienischer Immunologe und Virologe
 Cristina Siccardi (* 1966), italienische Literaturhistorikerin, Biografin und Journalistin
 Honorio Siccardi (1897–1963), argentinischer Komponist